Ubrizsya är ett släkte av svampar. Ubrizsya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ubrizsya